Керкіс — у давньогрецькій міфології — одна з дочок Океана і Тетії, німфи.

Персоналії 
 Керкіс Юлій Якович (1907-1977) — відомий російський генетик та селекціонер.

Топоніми 
 Керкіс — гора (1434 м), найвища вершина острова Самос (Греція)